PFP steht als Abkürzung für:
 People First Party, der englische Name für die Qinmindang, eine politische Partei in der Republik China
 Perfluoriertes Pentacen
 Policía Federal Preventiva, die ehemalige Bundespräventivpolizei Mexikos
 Popular Front Party, ehemalige politische Partei in Ghana
 Positive Feedback Preference, eine Simulation zur Erstellung von Internet-nahen Graphennetzen
 Progressive Federal Party, politische Partei in Südafrika

PfP steht als Abkürzung für:
 Partnership for Peace; siehe unter Partnerschaft für den Frieden

Abkürzung